Vigilante kan avse:

 Vigilante (datorspel) – ett datorspel till Amiga och SEGA Master System
 Vigilante (film) – en film från 1983
 Vigilante 8 – ett TV-spel som lanserades 1998
 Vigilante 8: Second Offense – fortsättningen spelet på Vigilante 8
 Vigilante (seriefigurer) – flera DC comics serifigurer
 The Vigilante (film) – en bioföljetong från 1947 från serieförlaget DC Comics  
 North American A-5 Vigilante – ett hangarfartygsbaserat amerikanskt bombflygplan (1958–1979)

Se även
 Vigilans – ett begrepp inom psykiatri, graden av uthållighet, se vigilitet